A 2002. évi téli olimpiai játékokon a biatlon férfi 12,5 km-es üldözőverseny versenyszámát február 16-án rendezték aSoldier Hollow síközpontban.

Az aranyérmet a norvég Ole Einar Bjørndalen nyerte, a távot harminckét és fél perc alatt teljesítette, két lövőhibával. A dobogó második fokára a francia Raphaël Poirée, a harmadikra pedig a német Ricco Groß állhatott.

Végeredmény

Források 

F125